Кълъ̀мбъс – американско произношение, или Къла̀мбъс – британско произношение, също Колумбус и пр. (от Columbus, в превод „Колумб“), може да се отнася за Христофор Колумб - генуезки мореплавател и търговец, считан за откривател на Америка за Европа, или за наречени на него понятия.

 Градове в САЩ
 Кълъмбъс в щ. Охайо
 Кълъмбъс в щ. Джорджия
 Кълъмбъс в щ. Индиана
 Кълъмбъс в щ. Мисисипи
 Кълъмбъс в щ. Монтана

 Кълъмбъс - окръг в щ. Северна Каролина, САЩ
 „Кълъмбъс“, модул на Международната космическа станция

Вижте също 
 „Къламбъс авеню“ - авеню в гр. Сан Франциско, щ. Калифорния, САЩ
 „Кълъмбъс Крю“ – футболен отбор от гр. Кълъмбъс, щ. Охайо
 „Кълъмбъс Блу Джакетс“ – хокеен отбор от гр. Кълъмбъс, щ. Охайо
 Колумбия (пояснение)
 Коломбо (пояснение)